

Колачково — гміна в Вжесінському повіті Великопольського воєводства
 Колачково — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Колачково — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Колачково — село в гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства